Aristides Stávros de Grecia (en griego: Αριστείδης Σταύρος; Los Ángeles, California, Estados Unidos, 29 de junio de 2008) es el quinto hijo de los príncipes herederos de Grecia, Pablo y Marie-Chantal de Grecia, y por ello le corresponde el tratamiento de Alteza Real.

Primeros años 
Nació en Centro Médico Cedars-Sinai, Los Ángeles, California, Estados Unidos, el 29 de junio de 2008. El Príncipe es nieto de los reyes Constantino II de Grecia y Ana María de Dinamarca, es miembro de la Familia Real Griega. Es el quinto hijo del príncipe Pablo de Grecia y de su esposa, la princesa Marie-Chantal de Grecia. Tiene una hermana mayor, la princesa Maria Olympia, y tres hermanos mayores que él, los príncipes Constantine Alexios, Achileas Andreas y Odysseas Kimon de Grecia.

Bautizo 
El príncipe fue bautizado el 7 de agosto de 2009 en el Monasterio de Santa Anargyron Hermioni, bajo el rito de la Iglesia ortodoxa, al igual que sus otros cuatro hermanos.

Títulos 
 29 de junio de 2008 – presente: Su Alteza Real, el príncipe Aristides Stavros de Grecia y Dinamarca.

Referencias

Ancestros 

Nacidos en Los Ángeles
Príncipes de Grecia del siglo XXI de la casa de Glücksburg